Антропоид может означать:

 Человекообразная обезьяна
 Операция «Антропоид» по ликвидации государственного деятеля нацистской Германии Рейнхарда Гейдриха.
 «Антропоид» — художественный фильм, сюжет которого основан на операции «Антропоид».